Bodkin ist der Name
 eines der Stämme von Galway, siehe Bodkin (Familie)
 einer Pfeilspitze, siehe Bodkin-Spitze
 einer ehemaligen schottischen Rockband, siehe Bodkin (Band)